( au pluriel) est un mot anglais qui peut faire référence à :

Cinéma 
  (), film américain de Francis Ford Coppola sorti en 1983 ;

 , film slovène d' sorti en 1997 ;
 , film indien de Premlal sorti en 2012 ;

 L'Outsider (), film hongrois de Béla Tarr sorti en 1981 ;
 L'Outsider, film français de Christophe Barratier sorti en 2016 ;
 Outsider, un film américain de Philippe Falardeau sorti en 2017.

Séries télévisées 
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée de mars à  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur  ;
 , titre original de Beau parleur,  de la  de New York, unité spéciale () ;
 , titre original dInitiation,  de la  de  : Commando d'élite () ;
 The Outsider, mini-série diffusée en 2020 d’après le roman de Stephen King.

 Littérature 
 Outsiders, roman de S. E. Hinton publié en 1967 ;
 L'Outsider, roman de Stephen King publié en 2018.

 Musique 
 '', album de Uriah Heep sorti en  ;
 , groupe de musique néerlandais actif de 1964 à 1969 ;
 Outsider, rappeur sud-coréen.

 Autres 
 , groupe de super-héros de DC Comics ;
 ''', livre de sociologie d'Howard Becker publié en 1963.

Voir aussi